Roy Hamilton peut désigner :
 Roy Hamilton (1957-), ancien joueur américain de basket-ball ;
  (1929-1969), chanteur américain ;
  (1980-), producteur de musique, musicien et parolier américain.